Карп'юк — українське прізвище. Відомі носії:

 Карп'юк Василь Іванович — поет, прозаїк, публіцист, блогер.
 Миколайчук Марія Євгенівна (уроджена Карп'юк) — українська співачка, фольклористка, акторка, Народна артистка України, дружина Івана Миколайчука.
 Карпюк Михайло Кіндратович — український бандурист, письменник, вояк ОУН УПА, член СБ ОУН, жертва сталінських репресій.
 Карпюк Феодосій Іванович

Українські прізвища